Zavrelimyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ernst Josef Fittkau 1962. Zavrelimyia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Zavrelimyia